Il toponimo Măceșu fa parte della denominazione di diverse località della Romania:
Măceșu de Jos, comune del distretto di Dolj
Măceșu de Sus, comune del distretto di Dolj